Перший дивізіон Бельгії 2006—2007— 105-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Андерлехт.

Клуби

Турнірна таблиця 

 
 
 

Примітки: 
1. Клуб Брюгге взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Бельгії 2006—2007.

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 
Перехідний турнір відбувся у період з 27 травня до 14 червня 2007 року.

 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Бельгії на soccerway.com
 Чемпіонат Бельгії на rsssf.com

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2006 у бельгійському спорті
2007 у бельгійському спорті